Литвица — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Литвица — деревня в Вороновском районе Гродненской области.

Украина 
 Литвица — село в Дубровицком районе Ровненской области.